Националният отбор по футбол на Турция () е футболен отбор, който представлява Турция в международните футболни състезания и срещи. Контролиран е от Футболната асоциация, управляващия футболен орган в Турция.

Турция както и другите страни има отделна футболна федерация и съответно – самостоятелен национален отбор по футбол, участващ във всички големи международни турнири, освен Олимпийските игри, тъй като Международният олимпийски комитет допуска участието само на отбори на самостоятелни държави.

Състав на отбора

Настоящ състав 
Актуален състав за Европейско първенство 2021 г

Голмайстори 
 Хакан Шюкюр – 51 гола
 Лефтер Кючукандонядис – 20 гола
 Метин Октай – 19 гола
 Семил Туран – 19 гола
 Тунджай Шанлъ – 19 гола *
 Нихат Кахведжъ – 17 гола
 Зеки Ръза Спорел – 15 гола
 Ариф Ердем – 11 гола
 Ертугрул Саглам – 11 гола

 Футболистите с почернен шрифт все още играят футбол

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 май 2016 г.

България – Турция

Източници 

 

Турция
футбол